Chaudière (rivier), een rivier in de Canadese provincie Quebec
La Chaudière, een gemeente in de Franse regio Auvergne-Rhône-Alpes
Waterval van de Chaudière, een waterval in de Belgische provincie Luik